Patroklos ist der Name 

 eines mythischen Gefährten des Achilleus im Trojanischen Krieg, siehe Patroklos
 eines Flottenadmirals des ägyptischen Pharaos Ptolemaois’ II., siehe Patroklos (Admiral)
 einer Insel vor der Südostküste Attikas, siehe Patroklos (Insel)

Siehe auch:
 Patroclus
 Patrokles